A 2006–2007-es magyar női röplabdabajnokság a hatvankettedik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenhat csapat indult el, a csapatok az előző évi szereplés alapján két csoportban két kört játszottak. Az alapszakasz után a két csoport 1-4. helyezettjei a pontjaikat megtartva a másik csoportból jövőkkel két kört, a többiek szintén a pontjaikat megtartva a másik csoportból jövőkkel két kört játszottak. A középszakasz után az 1-8. helyezettek play-off rendszerben játszottak a végső helyezésekért, a 9-12. és a 13-16. helyezettek a középszakaszban szerzett pontjaikat megtartva egymás közt még két kört játszottak.

Alapszakasz

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Középszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás

1–8. helyért 
Negyeddöntő: BSE-FCSM–Tatabányai Volán 3:0, 3:0 és Betonút-NRK Nyíregyháza–Nirvana-Testnevelési Főiskola SE 3:0, 3:0 és Vasas SC-Opus Via-Óbuda–BITT-Kaposvári NRC 3:0, 3:0 és TEVA-Gödöllői RC–Albrecht-Miskolci VSC-MISI 3:1, 3:0

Elődöntő: BSE-FCSM–TEVA-Gödöllői RC 0:3, 3:2, 0:3, 1:3 és Betonút-NRK Nyíregyháza–Vasas SC-Opus Via-Óbuda 3:0, 3:0, 3:1

Döntő: Betonút-NRK Nyíregyháza–TEVA-Gödöllői RC 3:0, 3:0, 3:1

3. helyért: BSE-FCSM–Vasas SC-Opus Via-Óbuda 1:3, 3:2, 3:0, 0:3, 3:2

5–8. helyért: Albrecht-Miskolci VSC-MISI–Tatabányai Volán 3:0, 3:0 és BITT-Kaposvári NRC–Nirvana-Testnevelési Főiskola SE 3:0, 2:3, 3:2

5. helyért: Albrecht-Miskolci VSC-MISI–BITT-Kaposvári NRC 3:0, 3:1

7. helyért: Nirvana-Testnevelési Főiskola SE–Tatabányai Volán 3:1, 3:0

9–12. helyért

13–16. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
Magyar sportévkönyv 2008
Magyar Röplabda Szövetség

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag
Magyarnoiroplabdabajnoksag